Aciscle ou Assiscle est un nom propre qui peut être un prénom masculin et un patronyme.

Saint chrétien 
 Aciscle de Cordoue (+ 304), ou Acisclus ou Assiscle et Victoire de Cordoue sa sœur, martyrs à Cordoue en Andalousie, probablement sous Dioclétien ; fêtés localement le 17 novembre.

Toponyme 
 Saint-Assiscle (Sant Aciscle en catalan), un quartier de la ville française de Perpignan
 Villesiscle,  village de l'ouest audois (une hypothèse veut que le village doive son nom à saint Assiscle)

Références